Кратер Протагор () — небольшой ударный кратер в центральной части Моря Холода на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь древнегреческого философа Протагора (ок. 490 — ок. 420 до н. э.) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к раннеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Архит на севере-северо-западе; кратер Шипшенкс на северо-востоке и кратер Аристотель на юго-востоке. На юго-западе от кратера располагается борозда Архита и далее горы Альпы. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 21,1 км, глубина 2600 м.

Кратер Протагор имеет полигональную форму и практически не разрушен. Вал с четко очерченной кромкой, в юго-западной части имеет понижение. Высота вала над окружающей местностью достигает 800 м, объем кратера составляет приблизительно 270 км³.  Дно чаши пересеченное, в западной части чаши находятся несколько хребтов параллельных валу кратера.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Кратер Протагор на карте LAC-12.
Селенологическая карта окрестностей кратера.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны